По́лость — пустое пространство внутри материала или организма:
 Брюшная полость
 Буккальная полость
 Мантийная полость
 Первичная полость тела
 Полость живота
 Полость носа
 Полость прозрачной перегородки
 Полость промежуточного паруса
 Полость Роша
 Полость рта
 Полость сустава
 Полость таза
 Полость тела